Panebianco ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Panebianco (1808–1885), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal
 Michele Panebianco (1806–1873), italienischer Maler des Klassizismus auf Sizilien
 Richard Panebianco (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler